Мондаи́но () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Римини.

Население составляет 1 396 человек (31-10-2017), плотность населения составляет 70,36 чел./км². Занимает площадь 19,84 км². Почтовый индекс — 47836. Телефонный код — 0541.

Покровителем коммуны почитается архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.mondaino.com

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта
Национальный институт статистики
http://www.istat.it/english/